Kanto kan henvise til flere artikler:

 Kantō – Japansk region på øen Honshū med bl.a. hovedstaden Tokyo
 Kantonesisk – Hongkongs officielle sprog
 Kanto – Region i Pokemon: Blue, Red, Yellow, LeafGreen, FireRed, Gold, Silver og Crystal

pt:Kanto